Павел Михайлович Магазеев (12 июля 1988, Цивильск, Чувашская АССР) — российский и молдавский биатлонист, чемпион и неоднократный призёр чемпионатов России, чемпион мира и Европы среди юниоров. Мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону. Победитель этапов кубка IBU.

Биография 
Выступает за СДЮСШОР № 2 г. Чебоксары (Чувашия), также выступает параллельным зачётом за СШОР по зимним видам спорта г. Саранска (Мордовия).

Юниорская карьера 
В 2007 году в Уфе выиграл золотые медали чемпионата мира среди юниоров по летнему биатлону в спринте, а в гонке преследования был дисквалифицирован. В том же сезоне на юниорском чемпионате мира в Валь-Мартелло выступал в категории до 19 лет и стал серебряным призёром в индивидуальной гонке, а в других дисциплинах выступил не так удачно, в эстафете сборная России финишировала седьмой.

На чемпионате мира среди юниоров 2008 года в Рупольдинге выиграл золотые медали в эстафете в составе сборной России вместе с Дмитрием Блиновым, Антоном Шипулиным и Виктором Васильевым и стал 10-м в индивидуальной гонке. На юниорском чемпионате Европы 2008 года в Нове-Место стал чемпионом в эстафете, выступавшей в таком же составе, а также седьмым — в спринте и пятым — в гонке преследования.

На чемпионате мира среди юниоров 2009 года в Канморе занял второе место в эстафете, а в личных видах не поднимался выше 10-го места. В том же году на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону в Оберхофе выиграл серебряные медали в спринте и гонке преследования, оба раза уступив Эрику Лессеру, а также стал чемпионом в смешанной эстафете вместе с Анастасией Загоруйко, Анастасией Калиной и Сергеем Кугубаевым.

В сезоне 2007/08 принимал участие в гонках юниорского кубка IBU, а в 2009 году становился победителем этапов юниорского кубка IBU по летнему биатлону.

Взрослая карьера 
На взрослом уровне до 2018 года выступал только на внутренних российских соревнованиях.

На чемпионате России 2010 года стал чемпионом в командной гонке и серебряным призёром в гонке патрулей в составе команды Мордовии. Затем несколько лет провёл вне спорта из-за травмы, в это время отслужил в армии и получил второе высшее образование. В сезоне 2015/16 вернулся на соревнования чемпионата и Кубка России и завоевал две серебряные медали чемпионата страны — в масс-старте и марафоне.

В 2018 году биатлонист принял решение переехать в Молдавию. В составе новой сборной он выступил в феврале 2020 года на Чемпионате Европы в Белоруссии.

Результаты

Взрослые соревнования

Олимпийские игры

Чемпионат мира

Чемпионат Европы

Кубок мира

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Кубок IBU

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Юниорские соревнования

Чемпионат мира среди юниоров

Чемпионат Европы среди юниоров

Кубок Европы среди юниоров

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Юношеские соревнования

Чемпионат мира среди юношей

Примечания

Ссылки 
 Профиль biathlon.com.ua
 Профиль infosport.ru

Биатлонисты России
Биатлонисты Молдавии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года